Gorodishchenskiy Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Brests voblast, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Minsk.

Omgivningarna runt Gorodishchenskiy Rayon är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Gorodishchenskiy Rayon är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Brests voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll